Karanisjaure är ett par sjöar i Gällivare kommun i Lappland som ingår i :
Karanisjaure (Gällivare socken, Lappland, 751957-168635), sjö i Gällivare kommun 
Karanisjaure (Gällivare socken, Lappland, 751996-168531), sjö i Gällivare kommun 

Insjöar i Kalixälvens avrinningsområde
Insjöar i Lappland
Insjöar i Gällivare kommun